Distretto di Gutu – distretto dello Zimbabwe
 Villaggio di Gutu – uno dei villaggi che compongono il comune di Prunișor in Romania
 Gutu – uno dei nomi con cui è conosciuto il villaggio di Gotav in Iran
Archford Gutu – calciatore zimbabwese